Het landskampioenschap hockey bij de dames in het seizoen 1936/37 werd beslist via de kampioenscompetitie met Amsterdam H&BC als winnaar. Omdat ook de heren van deze club landskampioen werden, waren de hoofdstedelingen de allereerste met het winnen van de dubbel in het hockey.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district (uitgezonderd het district noord) een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: Amsterdam (West), Breda (Zuid) en Union (Oost).

Eindstanden

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey heren 1936/37

Hockey in 1936
Hockey in 1937
 1936/37